Шумаково — название нескольких населённых пунктов:
 Шумаково — село в Солнцевском районе Курской области.
 Шумаково — посёлок в Северном районе Оренбургской области.
 Шумаково — деревня в Кромском районе Орловской области.